Georgina Dufoix (1942), femme politique française
 Dominique Dufoix (1950-2017), joueur français de football
 Stéphane Dufoix (1970), sociologue français